Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei reprezintă organismul de decizie al Consiliului Europei.

Legături externe 
 Homepage Committee of Ministers

Gallery

Referințe 

Consiliul Europei